Riken steht für:

 Riken AG, ehemals selbständige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Murgenthal, Kanton Aargau
 Riken-Konzern, japanische Unternehmensgruppe aus der Vorkriegszeit

RIKEN steht für: 

 RIKEN, japanisches Forschungsinstitut, hervorgegangen aus einer Stiftung der gleichnamigen Unternehmensgruppe

Siehe auch:
 Ricken (Begriffsklärung)
 Rieken